

Germania
Allenatore: Hannes Löhr

Grecia
Allenatore: Ioannis Kollias

Olanda
Allenatore: Hans Dorjee

Norvegia
Allenatore: Nils Johan Semb

Romania
Allenatore: Victor Pițurcă

Russia
Allenatore: Michail Gerškovič

Spagna
Allenatore: Iñaki Sáez

Svezia
Allenatore: Lars-Olof Mattsson

Note

Campionato europeo di calcio Under-21 1998